Березіль — одна з народних назв березня.
 «Березіль» — український театр-студія, заснований у 1922 році у Києві
 «Березіль» — український літературний часопис
 «Березіль» — палац культури в Тернополі
 «Березіль» —  гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення в Смілянському районі Черкаської області